Serrada peut désigner :
 Serrada, une technique de la capoeira.
 Serrada, une commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-Léon en Espagne.